«Марш Азербайджану» () — Державний гімн Азербайджану, один з головних державних символів Азербайджану, поряд з прапором і гербом.

Мелодія гімну написана в 1919 азербайджанським композитором Узеїром Гаджибековим, слова належать поетові Ахмеду Джаваду. Гімн офіційно прийнятий 27 травня 1992 після відновлення незалежності Азербайджану.

Слова

Слухати 
Гімн Азербайджану у виконанні оркестру ВМС США

Див. також 
 Герб Азербайджану
 Прапор Азербайджану

Національні символи Азербайджану
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Пісні Азербайджану